Казачья зима () — размещение датских, шведских и русских войск в Шлезвиг-Гольштейне зимой 1813—1814 года. Русские казаки составляли наименьшую часть войск, но производили наибольшее впечатление на население.

После победы России в Отечественной войне в 1812 году противники Наполеона — Пруссия, Австрийская империя, Швеция, Россия и Великобритания — заключили союз против Наполеона. Дания продолжала поддерживать Францию. После Битвы народов под Лейпцигом (16-19 октября 1813 года) шведско-русско-прусская армия числом 57 000 человек под командованием шведского наследного принца Карла Юхана двинулась в Шлезвиг-Гольштейн и разбила датские войска, но они смогли отступить и укрыться в крепости Рендсбург.

Казачья зима в Восточном Гольштейне 

14 января 1814 года в Киле были подписаны мирные договоры, но иностранные войска оставались в Гольштейне. Расквартирование в Восточном Гольштейне началось в июле 1814 года. В письме от 12 июля 1814 года комиссия по возвращению в права владения герцогствами уведомила магистрат Ольденбурга, что армия под командованием генерала от кавалерии графа Беннигсена желает переместить демаркационную линию дальше на восток, чтобы освободить территории герцогства Гольштейн, ранее пострадавшие от расквартирования.

Штаб Переяславского конно-егерского полка был перенесен в Лензан. Отдельные подразделения были размещены в Бешендорфе, Варендорфе, Госдорфе, Гюльденштейне, Дамлосе, Зиверсхагене, Кабельхорсте, Квале, Козелау, Лангенхагене, Манхагене, Марксдорфе, Мёнхневерсдорфе, Нинраде, Петерсдорфе, Ретвише, Рипсдорфе, Рютинге, Халендорфе, Хармсдорфе, Цисмаре и Швинкуле.

Население сильно пострадало от дороговизны размещения:

В декабре 1814 года войска покинули истощенную территорию. В сводке, составленной в 1821 году, Фридрих Бёрм сообщает об ущербе для фидеикомиссных поместий:

В 1817 году датское государство возместило часть расходов.

Казачья зима в Пиннеберге 
Во время осады Гамбурга зимой 1813—1814 года штаб русских войск генерала Беннигсена находился в Пиннеберге.

От расквартирования войск полковника Долона, генерала Палена и генерала Воронцова особенно пострадало население Итерзена. Практически каждый день иностранные войска проходили через город по тогдашней Херштрассе. Иностранные войска размещались во всех частных домах и общественных зданиях, и их нужно было кормить. Происходили мародёрство, вымогательство под угрозой поджога и налеты на население. За это время расположились лагерем или прошли через город около 48 000 солдат и 28 800 лошадей. Затраты города и монастыря были колоссальны. Общий ущерб города от повреждений, налетов и поборов составил около 20 000 талеров. Кроме того, были понесены расходы на размещение и кормление войск и лошадей. Только расходы на проживание полковника Долона и генерал-лейтенанта Воронцова составили около 2160 талеров. Ежедневно они требовали бесплатный стол для себя и своих 30-40 офицеров. Лазарет для больных и раненых обошелся монастырю в 11 000 талеров. После вывода войск монастырь получил возмещение в бонах (русский долг). Населению, однако, ничего компенсировано не было.

Примечания

Литература 
 Fiebig, Eva S. Der Kosakenwinter — Die Besetzung der Herzogtümer durch die Nordarmee 1813/14 // Der Kieler Frieden 1814. — Neumünster/Hamburg, 2013. — S. 58-73.
 Kienitz, Dieter. Der Kosakenwinter in Schleswig-Holstein 1813/14. — Heide: Boyens, 2000. — ISBN 3-8042-0865-7.
 Mosler, Lothar. Uetersen, Geschichte und Geschichten 1234—1984 (Kosakenwinter 1813/14 — Die Russen kommen).

История Шлезвиг-Гольштейна
1810-е годы
XIX век в Дании
История XIX века
Военная история Дании
Военная история России
Казачество
Наполеоновские войны